Юхновичи  — топоним.

Беларусь 
 Юхновичи — деревня, Бродницкий сельсовет, Ивановский район, Брестская область
 Юхновичи — деревня, Великосельский сельсовет, Пружанский район, Брестская область
 Юхновичи — деревня, Селявичский сельсовет, Слонимский район, Гродненская область
 Юхновичи — деревня, Путчинский сельсовет, Дзержинский район, Минская область